Ćikovići je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Kastav, Primorsko-goranska županija. Naselje je 2006. godine ukinuto i pripojeno Kastavu.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 30 stanovnika.

Izvori

Naselja u Primorsko-goranskoj županiji